Oberweier (Bühl), een plaats in de Duitse gemeente Bühl, deelstaat Baden-Württemberg
 Oberweier (Ettlingen), een plaats in de Duitse gemeente Ettlingen, deelstaat Baden-Württemberg
 Oberweier (Friesenheim), een plaats in de Duitse gemeente Friesenheim, deelstaat Baden-Württemberg
 Oberweier (Gaggenau), een plaats in de Duitse gemeente Gaggenau, deelstaat Baden-Württemberg